Estrela do Norte – comune brasiliano dello stato di Goiás
Estrela do Norte – comune brasiliano dello stato di San Paolo
Estrela do Norte Futebol Clube – club calcistico brasiliano, della città di Cachoeiro de Itapemirim